Ба́тчелор () — английская фамилия. Известные носители:

 Батчелор, Джон (1854—1944) — британский миссионер, пресвитерианский священник, исследователь языка и культуры айнов.
 Батчелор, Эрика (род. 1933)  — английская фигуристка.